NACAD () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 7-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 562 амінокислот, а молекулярна маса — 161 101.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт білків. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки